Васи́лий Бело́в:
 Белов, Василий Викторович (род. 1985) — российский игрок в мини-футбол.
 Белов, Василий Дмитриевич (? — 1910) — русский экономист и общественный деятель.
 Белов, Василий Иванович (1922—2000) — советский работник лесной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Белов, Василий Иванович (1932—2012) — русский советский писатель, поэт и сценарист.
 Белов, Василий Ильич (1878—после 1918) — русский морской офицер, участник Русско-японской войны, Георгиевский кавалер. 
 
 Белов, Василий Тимофеевич (1910—1944) — Герой Советского Союза.